Servius Sulpicius Galba - Meerdere Romeinse personen met deze naam.
 Galba (keizer)
 Galba (Suessiones) - De oorspronkelijke leider van de Belgische coalitie tegen Julius Caesar
 Galba (automerk)
 Galba (geslacht) is een poelslakkengeslacht. Zie ook Galba truncatula.